Zemio kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Zemio (ort i Centralafrikanska republiken), Haut-Mbomou, 
 Zémio (subprefektur i Centralafrikanska republiken), Haut-Mbomou, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar